Gertruda Rakousko-Toskánská (německy Gertrude Maria Gisela Elisabeth Ignatia von Östtereich-Toskana) (19. listopadu 1900, Wallsee-Sindelburg, Dolní Rakousy – 20. prosince 1962, Ravensburg) byla rakouská arcivévodkyně a toskánská princezna, sňatkem hraběnka Waldbursko-Zeilská a Trauchburská.

Život 
Narodila se jako šesté dítě a třetí dcera arcivévodovi Františku Salvátoru Rakousko-Toskánskému a arcivévodkyni Marii Valérii Rakouské. Po matce byla vnučkou císaře Františka Josefa I.

V roce 1931 se jako jednatřicetiletá provdala za hraběte Jiřího z Waldburg-Zeilu (1878–1955), ovdovělého muže po své sestře Alžbětě Františce. Zemřela roku 1962 v Ravensburgu ve Švábsku. Pohřbena byla v Marii Thann v Allgäu.

Děti 
 Sofie Weiburg-Zeil a Trauchburg (*1932)
 Josef Weiburg-Zeil a Trauchburg (*1934)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Gertruda Rakousko-Toskánsk
Gertruda
Gertruda Rakousko-Toskánská
Gertruda
Narození v roce 1900
Narození 19. listopadu
Narození ve Wallsee-Sindelburgu
Úmrtí v roce 1962
Úmrtí 20. prosince
Úmrtí v Ravensburgu
Pohřbení v Bavorsku
Ženy